Lať je tenčí hraněné řezivo.
 Lať (řezivo), druh hraněného řeziva, používaný jako stavební materiál
 Nivelační lať, (měřící lať), měřící pomůcka používaná při geodetických pracích
 Zednická lať, (stahovací lať), pracovní pomůcka používaná při zednických pracích pro vytváření rovných povrchů a hran

Externí odkazy